Philippe Lemaire peut désigner :
 Philippe Lemaire (1927-2004), un acteur français ;
 Philippe Lemaire (1934-2011), un avocat français ;
 Philippe Lemaire (1945-), un écrivain et reporter français ;
 Philippe Lemaire (1951-), un écrivain et illustrateur français ;
 Philippe Lemaire (1964-), un comédien français.

Voir aussi 
 Philippe Joseph Henri Lemaire (1798-1880), un sculpteur français